Змагання з вітрильного спорту в класі Фінн серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 тривають від 27 липня до 3 серпня в Камакурі, Дзусі, Еносімі, Саґамській затоці і Фудзісаві. Загалом відбудеться 11 запливів (останній з них - медальний).

Розклад

Результати

Примітки 

Фінн (чоловіки)